Karree (von französisch carré, Quadrat) steht für: 
 Karree (Städtebau)
 Karree (Militär), eine Schlachtformation der Infanterie
 Karree (Schliff), eine Schliffform für Diamanten
 Rippenstück vom Schlachtvieh
 in der Schweiz und Österreich Stücke des Schweinerückens, siehe Teilstücke des Schweinefleischs#Schweinerücken

Siehe auch:
 Carré